Кампу Маре има више значења:

 Кампу Маре (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Кампу Маре (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Кампу Маре (Олт), насеље у округу Олт у Румунији